Ормасабаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ормасабаль, Виктор (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Ормасабаль, Луис (род. 1959) — чилийский футболист, защитник.
 Ормасабаль, Патрисио (род. 1979) — чилийский футболист, полузащитник.
 Ормасабаль, Рамон (1910—1982) — политик, один из основателей Коммунистической партии Страны Басков.
 Ормасабаль, Энрике (1931—1999) — чилийский футболист, полузащитник.